O Campeonato Rondoniense de Basquetebol realizado pela Federação Rondoniense de Basketball é dividido nas seguintes Categorias:
 Campeonato.Juvenil - Masc/Fem.
 Campeonato Infanto - Masc/Fem.
 Campeonato Mirim Masc/Fem.
 Campeonato Cadete Masc/Fem.(16 anos)
 Campeonato Infantil Masc/Fem.(14 anos)
 Campeonato Pré-mirim Masc/Fem.(12 anos)
 Campeonato Adulto Fem/Masc.

Equipes 
Dom Bosco
Petrônio Barcelos
Faculdade Metroplitana 
Sonics
Marcelo candia 
O Retorno
Aspra PM
João Bento
Risoleta Neves
Flamengo
Barão de Solimões 
ASTC
Aguiar Veículos.
Ypiranga Esporte Clube de PORTO VELHO
Central
Ouro Preto
Pimenta Bueno
Átimo de Rolim de Moura
Aluízio Ferreira de Rolim de Moura

Links 
 Jogos das equipes nesse final de semana
 Campeonato de Basquete
 Começa a Fase Final
 Basquete Adulto

Rondoniense
Competições desportivas de Rondônia
Basquetebol de Rondônia